Mimosensi – abitanti di Mimoso de Goiás
Mimosensi – abitanti di Mimoso do Sul